Capela, mot portugais signifiant « chapelle » en français, peut désigner :

Capela, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
 Capela, municipalité située dans l'État du Sergipe

Capela, paroisse civile de la municipalité de Penafiel
 Capela, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada

Homonymie de toponyme